A Copa Paraná de Futsal de 2022, foi a 1ª edição da copa, sua organização é de competência da Federação Paranaense de Futsal.Com premiação por fases semelhante a Copa do Brasil de futebol, o campeão embolsou 53 mil no total.https://jornaldebeltrao.com.br/esporte/quanto-cada-clube-ganhou-na-copa-parana-de-futsal/

Primeira fase 

Sorteio.https://lnfoficial.com.br/noticias/definidas-as-datas-da-copa-parana/

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! width="150"|Mandante
! width="50" |Total
! width="150"|Visitante
|-
|Toledo 
|1–6|Campo Mourão  
|-
|São Miguel   '|5–2
|Ampére  
|-
|Sao José dos Pinhais 
|0–3
|Coronel Futsal 

|-
|Medianeira  
|4–5
|Chopinzinho 
|-
|Quedas  
|0-4
|Marreco 
|-
|Fazenda Futsal
|2-4| Guarapuava  |-
|Palotina 
|1-7
| Operario Laranjeiras 
|-
|Apaf 
|0-1| Umuarama ''' 
|-

Premiação 

Futsal do Paraná